Nonndorf ist der Name folgender Orte in Österreich:

 die Katastralgemeinde Nonndorf (Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land) in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Nonndorf an der Wild mit der Ortschaft Nondorf an der Wild in der Gemeinde Irnfritz-Messern in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Nonndorf (Gemeinde Groß Gerungs) in Niederösterreich
 die Ortschaft Nonndorf bei Gars in der Katastralgemeinde Nondorf bei Gars in Niederösterreich
 die Ortschaft Nonndorf (Gemeinde Raabs an der Thaya) in der Katastralgemeinde Nondorf in Niederösterreich

Siehe auch:

 Nondorf
 Nonnendorf